Övre Tjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Övre tjärnen, Västmanland, sjö i Nora kommun, 
Övre tjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (12,2 ha)
Övre tjärnen, Hälsingland, sjö i Söderhamns kommun, 
Övre tjärnen, Lappland, sjö i Arjeplogs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn